Chorfa se poate referi la:
Chorfa, localitate în provincia Bouira, Algeria
Chorfa, localitate în provincia Mascara, Algeria